Skrót AAFM może oznaczać:
 American Academy of Family Medicine
 American Academy of Financial Management